Ballspielverein Cloppenburg e.V. von 1919 é uma agremiação esportiva alemã, fundada a 23 de março de 1919, sediada em Cloppenburg, na Baixa Saxônia.

História 
O clube foi fundado após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, como o sucessor do SV Cloppenburg 1911. Durante a década de 50 disputou a Amateurliga Niedersachsen-Oeste (II), e na década de 60 a Verbandsliga Niedersachsen Oeste (III), antes de, no início dos anos 70, se tornar um time local obscuro. 

Nos últimos anos, o BV conseguiu subir alto chegando à terceira divisão, a Regionalliga Nord, em 1998, por um par de temporadas, antes de cair de volta para a Oberliga Niedersachsen/Bremen (IV).

Atua o Cloppenburg na Oberliga Nord (IV) e por pouco não conseguiu o acesso após um segundo lugar em 2006. Conquistou sua primeira vaga na Copa da Alemanha, temporada 2006-2007, por meio de um triunfo na Copa de Niedersachsen ao vencer o integrante da terceira divisão, VfL Osnabrück. No entanto, foi eliminado da primeira rodada da competição após perder por 1 a 0 para o 1. FC Nuremberg, em casa.

Títulos 
 Niedersachsen Cup: 2006;
 Oberliga Niedersachsen/Bremen: 1995;
 Campeão da Niedersachs: 1993;

Cronologia recente 
<div class="BoxenVerschmelzen" style="width:570px">
Cronologia recente

Ligações externas 
Site oficial 
Guia do futebol alemão
Das deutsche Fußball-Archiv historical German football league tables 

Clubes de futebol da Alemanha
Clubes de futebol fundados em 1919